En Japón,  es un nombre común de lugares desde los que el monte Fuji es visible. Puede referirse a:

 Lugares
 Fujimi, un distrito de Tokio.
 Fujimi, una población en Saitama.
 Fujimi, una población en Nagano.
 Fujimi, una antigua población en Gunma, actualmente parte de la ciudad de Maebashi.

 Compañías
 Fujimi Shobō, una editorial de manga subsidiaria de Kadokawa Shoten.
 Fujimi Mokei, un fabricante de modelos a escala para montar.